Das Damendoppel der Australian Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Sara Errani und Roberta Vinci, die ihren Titel 2014 erfolgreich verteidigen konnten. Sie besiegten im Finale die drittgesetzte russische Paarung Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina mit 6:4, 3:6 und 7:5.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2014